Fiscal hace referencia a varios artículos:

Sistema de impuestos
Lo relativo a la fiscalidad o sistema fiscal (de impuestos o tributos):
 Fisco o Hacienda pública, entendido como actuar económico y patrimonial del Estado o como recaudación de tributos.
 Derecho fiscal o Derecho tributario, la rama del Derecho relativa a los tributos.
 Política fiscal, un tipo de política económica.
 Déficit fiscal o Déficit presupuestario del Estado.
 Número de identificación fiscal (NIF).

Empleado público
 Fiscal (funcionario), persecutor penal integrante del Ministerio Público.
 Fiscal judicial, funcionario de las cortes de apelaciones y la Corte Suprema de Chile, que integra la Fiscalía Judicial de Chile.

Lugares
 Fiscal (Amares), localidad en el municipio de Amares, Portugal.
 Fiscal (Huesca), municipio y localidad en la provincia de Huesca, España.

Además
 Fiscales de Chiloé, institución laica presente en la Isla de Chiloé, Chile.